Марк Валерій Мессала Корвін (консул 58 року) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Матвій Корвін — король Угорщини (1458—1490).
 Тит Статілій Тавр Корвін — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Вінцент Корвін-Госевський — воєначальник і державний діяч Великого князівства Литовського у Речі Посполитій.
 Олександр Корвін-Госевський — секретар великий литовський, комендант московського Кремля (1610—1612), писар великий литовський (1615).
 Тереза Корвін-Госевська — шляхтянка Великого князівства Литовського.
 Януш Корвін-Мікке — польський політик консервативно-ліберального напрямку і публіцист.

 Корвін (герб) — родовий шляхетський герб, яким користувалися більш, ніж 80 родів Білорусі, України, Литви і Польщі.
 Іон-Корвін (комуна) — комуна у повіті Констанца в Румунії.
 Університет Корвіна — вищий навчальний заклад, розташований в Будапешті.